Hŭich’ŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Hŭich'ŏn-si, kommun, Chagang, 
 Hŭich'ŏn (ort i Nordkorea), Chagang, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar